Квінт Помпоній () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Помпоніїв:
 Квінт Помпоній Муза — монетарій у 66 році до н. е.
 Квінт Помпоній Секунд — консул-суфект 41 року.
 Квінт Помпоній Руф — консул-суфект 95 року.
 Квінт Помпоній Руф Марцелл — консул-суфект 121 року.
 Квінт Помпоній Матерн — консул-суфект 128 року.